Als Laminatka werden verschiedene elektrische Lokomotiven der ehemaligen Tschechoslowakischen Staatsbahnen bezeichnet, die einen Lokkasten aus Glasfaserverstärktem Kunststoff erhielten:

 ČSD S 699.001
 ČSD-Baureihe S 489.0
 ČSD-Baureihe S 499.0